Wachsmuth är ett tyskt efternamn, som burits av bland andra:

 Adolf Wachsmuth (1827–1865), tysk medicinare
 Andreas Bruno Wachsmuth (1890–1981), tysk germanist
 Dietrich Wachsmuth (1925–2007), tysk klassisk filolog 
 Kurt Wachsmuth (1837–1905), tysk filolog
 Richard Wachsmuth (1868–1941), tysk fysiker
 Walter Wachsmuth (1882–1964), tysk komponist
 Werner Wachsmuth (1900–1990), tysk kirurg
 Wilhelm Wachsmuth (1784–1866), tysk historiker

Tyska efternamn